François Gomar (1563-1641), théologien néerlandais ;
 Manuel de Gomar (1897-1935), joueur de tennis espagnol.